Браниште има више значења:

 Браниште (Подари), насеље у округу Долж у Румунији
 Браниште (Филиаши), насеље у округу Долж у Румунији
 Браниште (Данеци), насеље у округу Долж у Румунији